Yatenga steht für:

 Yatenga (Provinz), eine Provinz in der Region Nord in Burkina Faso
 Reich Yatenga, ein historisches Reich im Nigerbogen in Afrika